Herslev (Fredericia), plaats in de gemeente Fredericia
Herslev (Lejre)
Herslev (parochie, Fredericia)
Herslev (parochie, Lejre)